Dieter Lehnhoff (1955-), chef d’orchestre, compositeur et musicologue allemand ;
 Hans-Peter Lehnhof (1963-), joueur de football allemand.